Солка има више значења:

 Солка (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Солка (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Солка (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији